Henrik Lovén kan syfta på:

* Henric Lovén (1827–1908), svensk ämbetsman
 Henrik Lovén (lantmästare) (1920–2012), svensk godsförvaltare